Az 1958-as magyar férfi kézilabda-bajnokság a nyolcadik kézilabda-bajnokság volt, melyet kispályán rendeztek. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Építők Metró új neve Bp. Építők lett.

A Csepel SC a Csepeli Vasas új neve.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1958.12.02.
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1958
Magyarferfikezilabdabajnoksag